Efternavnet Rafn har tilhørt flere notable personer:

 Carl Gottlob Rafn (1769-1808) – polyhistor og embedsmand
 Carl Christian Rafn (1795-1864) – forsker
 Hardy Rafn (1930-1997) – skuespiller
 Lina Rafn (født 1976) – sanger
 Aage Rafn – arkitekt

Se også 

 Ravn (flertydig)